Юй Хай (; 4 июня 1987, Лоян, Хэнань) — китайский футболист, защитник клуба Суперлиги Китая «Шанхай СИПГ» и национальной сборной Китая по футболу.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал карьеру в клубе «Сиань Чаньба», дебют состоялся 16 мая 2004 года в игре против «Циндао Этсун». Игра закончилась ничьей 2-2. Несмотря на то, что в этом сезоне игрок выходил в основном на замену, команда выступила в чемпионате удачно и завоевала бронзовые медали. Уже в следующем сезоне игрок стал выходить в основе, а тренерский штаб отмечал растущий потенциал Юй Хая.

Агент игрока Эдмунд Чу (представлявший интересы также и Ду Вэя, предложил попробовать свои силы в европейском чемпионате. С этой целью игрок перешёл в клуб Эредивизи «Витесс», где дебютировал 18 марта 2007 года в игре против «Утрехта». Новый клуб Юй Хая в этом матче проиграл со счётом 2-0. В целом, карьера в Европе складывалась неудачно, а игрок не смог показать себя в новой команде. После Олимпиады 2008 года контракт с ним был расторгнут, а игрок отправился на родину залечивать травму колена.

Перед началом сезона 2009 года Юй Хай вновь присоединился к «Шэньси Чаньба», где провел неплохой сезон, сыграл в 29 матчах и забил три мяча.

Клубная статистика 
Последнее обновление: 13 июня 2011

Международная карьера 
Юй Хай вызывался в национальную сборную КНР перед началом Олимпиады в Пекине, однако получил травму и не смог принять участие в олимпийском турнире. В состав сборной он попал после выступлений в Европе и закрепления в составе «Шэньси Чаньба». Дебют состоялся 4 июня 2009 года в игре против сборной Саудовской Аравии. Китайская команда проиграла со счётом 4-1, а Юй Хай вышел на замену вместо Ван Синьсиня. Несмотря на поражение, игра Юй Хая была высоко оценена, а сам он занял в основе место левого вингера, сыграв на Чемпионате Восточной Азии 2010. Успешное выступление сборной на турнире привело к тому, что игрок попал в состав сборной на кубке Азии 2011.

Голы на международной арене 
 Результаты китайской сборной представлены первыми.
Последнее обновление: 15 ноября 2011

Достижения 
 Сборная Китая по футболу: ;Чемпионат Восточной Азии по футболу: чемпион, 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока  на сайте National-football-teams.com
 Статистика игрока  на сайте Sohu.com
 Yu Hai Hyves / Сайт фанатов Юй Хая 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»